Geografia Francji
 Sully – miasto w regionie Dolna Normandia
 Sully – miasto w regionie Burgundia
 Sully – miasto w regionie Pikardia
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Sully – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Sully (ang. Sully Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Sully (ang. Sully County) – w stanie Dakota Południowa

 Osoby o nazwisku Sully
 Maximilien de Béthune de Sully

 Inne
 Sully – amerykański dramat filmowy z 2016 roku, w reżyserii Clinta Eastwooda